Crmnica (rijeka), rječica u Crnoj Gori
 Crmnica (regija), regija u Crnoj Gori, oko Virpazara